Онь () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Онь () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Онь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Онь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна